Jan Kazimierz Rzewuski (zm. 1677) – cześnik lwowski
 Jan Rzewuski (zm. 1759) – podstoli wielki litewski
 Jan Rzewuski – fizyk